Міщенко Сергій Геннадійович (нар. 1963) — генерал-майор міліції, з 28 серпня 2014 року директор координаційно-моніторингового департаменту державної Фіскальної Служби України. Заслужений юрист України.
 Міщенко Сергій Григорович — український політик.
 Міщенко Сергій Олексійович (1925 —1986) — дослідник історії громадянської війни, кандидат історичних наук, доцент історичних наук.